El término Leopoldo de Bélgica puede aludir:

 a Leopoldo I de Bélgica (1790-1865), primer rey de los belgas (desde 1831 hasta su muerte);
 a Leopoldo II de Bélgica (1835-1909), segundo rey de los belgas (desde 1865 hasta su muerte);
 a Leopoldo de Bélgica (1859-1869), hijo del anterior, duque de Brabante;
 a Leopoldo III de Bélgica (1901-1983), rey de los belgas (desde 1934 hasta 1951, cuando abdicó).